Пётр Петро́вич Ковале́вский (1808, село Ярошевка Харьковского уезда — 1855) — российский военачальник, генерал-лейтенант, участник Кавказских походов и Крымской войны.

Биография 
Пётр Ковалевский родился в 1808 году в селе Ярошевка Харьковского уезда. Происходил из дворян Харьковской губернии, его братья — Евграф (министр народного просвещения) и Егор (дипломат, путешественник). Образование получил в Санкт-Петербургском артиллерийском училище, и в офицерских классах (впоследствии Михайловская артиллерийская академия); по окончании этого курса переведён был в гвардейскую артиллерию.

В русско-турецкую войну 1828—1829 г. он сделал три кампании с ракетной ротой и участвовал во взятии крепости Варны, при устройстве полковником Шильдером моста через Дунай, в сражении под крепостью Силистрией и в переходе через Балканы. С 1833 по 1837 г. он был помощником генерал-адъютанта Шильдера при опытах над действием конгреговых ракет против укреплений и земляных насыпей, и затем при опытах над регулированными и шрапнелевыми гранатами, производившихся под руководством генерал-адъютанта Сумарокова. Производя в то же время самостоятельно и на собственные средства опыты над артиллерийскими снарядами, Ковалевский изобрел особую гранатную трубку. Заинтересовавшись историей и современным торгово-экономическим состоянием Средней Азии, Ковалевский составил две записки — об образовании на границе Сибири особого края для развития торговли России со Средней Азией; записки эти были поданы тогдашнему генерал-губернатору Сибири князю Горчакову и не остались без влияния на последующие мероприятия в этом крае.

С 1843 года, когда Ковалевский был назначен командиром 20-й артиллерийской бригады, он постоянно участвовал в военных действиях на Кавказе и с 1846 года был начальником правого фланга Кавказской линии; в 1847 году был назначен командиром 2-й бригады 19-й пехотной дивизии и 26 ноября того же года награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 7730 по списку Григоровича — Степанова).

В Восточную войну 1853—1855 гг. Петр Петрович Ковалевский командовал 13-й пехотной дивизией; удачно защищал Ахалцых; блестяще действовал в составе корпуса князя Андроникова, когда тот 14 ноября 1854 года разбил турок под Суфлисом, и был произведён в генерал-лейтенанты; осаждал Ардаган и командовал частью главных сил Кавказской армии при штурме Карса 17 сентября 1855 г., при этом атакуя Шорахские укрепления он получил рану, от которой и умер 21 сентября. Уже после смерти, 5 октября, Высочайшим приказом был награждён орденом Белого орла с мечами.

Источники 
 Ольшевский М. Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. СПб., 2003.

Примечания

Ссылки 
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Погибшие в Крымскую войну
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Петр Петрович
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Артиллеристы Российской империи